Dit is een lijst van acteurs en actrices die een rol (hoofd-, bij- of gastrol) spelen of gespeeld hebben in de soapserie Goede tijden, slechte tijden.

Sommige rollen werden door verschillende acteurs gespeeld. De nummers achter sommige personages geven dit aan. Zo werd de rol van Bianca Bouwhuis het eerst gespeeld door Cynthia Abma.

Rollen die groen zijn gemarkeerd zijn rollen die momenteel te zien zijn in GTST.

Vaste personages

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Bijrollen/gastrollen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Productie

Regie

Langstlopende

Acteurs 
Deze tabel geeft de top tien van langstbijdragende acteurs van Goede tijden, slechte tijden weer.

Personages 
Deze tabel geeft de top tien van langstlopende personages van Goede tijden, slechte tijden weer.

Externe links
  Rolverdeling GTST op imdb.com
 Goede Tijden, Slechte Tijden Wiki

Acteurs
Goede tijden